Port lotniczy Kent International
 Błąd średniokwadratowy
Media Source Extensions